John Wood puede referirse a:

 John Wood el Viejo (1704-1754), arquitecto inglés con obra en Bath (Queen Square, The Circus, etc.)
 John Wood el Joven (1728-1782), arquitecto inglés hijo del anterior, que también trabajó en Bath (Royal Crescent).
 John Wood (explorador) (1812-1871), oficial naval escocés, topógrafo, cartógrafo y explorador, recordado principalmente por su exploración de Asia central.
 John Turtle Wood (1821-1890), arquitecto, ingeniero y arqueólogo.
 John Wood (futbolista) (1894-1971), futbolista escocés.
 John Wood (actor inglés), (1930-2011), actor inglés intérprete de Shakespeare junto a Tom Stoppard.
 John Wood (actor australiano) (nacido en 1946), actor australiano intérprete de la serie Blue Heelers.